Muffin bezeichnet:

 Muffin, verschiedene Gebäckarten
 Charlie Muffin, ein Film aus dem Jahr 1979
 Muffins (Album), Musikalbum der Band Hoobastank aus dem Jahr 1997
 Muffin (Fenstermanager), der Fenstermanager von Cinnamon
 Muffin (Proxy), ein Computerprogramm